Cedro macho es un nombre común usado en botánica para referirse a las siguientes plantas:

 Hyeronyma clusioides, árbol endémico de Puerto Rico.
 Carapa guianensis, especie de árboles.
 Cabralea oblongifoliola, o "Cacharangá": especie de árbol polimórfico de Sudamérica.